Эрмиони́да () — община (дим) в Греции в северо-восточной части Пелопоннеса, на полуострове Арголиде, на побережье залива Арголикоса и пролива Идры. Входит в периферийную единицу Арголиду в периферии Пелопоннес. Население  житель по переписи 2011 года. Площадь 421,118 квадратного километра. Плотность 32,18 человека на квадратный километр. Административный центр — Кранидион. Димархом на местных выборах 2014 года избран Димитриос Камизис ().

Создана в 2011 году по программе «Калликратис» при слиянии упразднённых общин Кранидион и Эрмиони. Названа по Гермиониде (), области древнего города Гермионы (Эрмиони). Совпадает с епархией  по административному делению 1833 года.

Административное деление 

Община Эрмионида делится на две общинные единицы.

Примечания

Ссылки 
 

Арголида
Димы Греции